Saint-Martin, Saint Martin oder St. Martin steht für:
 Communauté Saint Martin, Priestergemeinschaft

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Martin (Gers), Département Gers
 Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle), Département Meurthe-et-Moselle
 Saint-Martin (Hautes-Pyrénées), Département Hautes-Pyrénées
 Saint-Martin (Bas-Rhin), Département Bas-Rhin
 Saint-Martin-au-Bosc, Département Seine-Maritime
 Saint-Martin-au-Laërt, Département Pas-de-Calais
 Saint-Martin-aux-Arbres, Département Seine-Maritime
 Saint-Martin-aux-Bois, Département Oise
 Saint-Martin-aux-Buneaux, Département Seine-Maritime
 Saint-Martin-aux-Champs, Département Marne
 Saint-Martin-aux-Chartrains, Département Calvados
 Saint-Martin-Belle-Roche, Département Saône-et-Loire
 Saint-Martin-Bellevue, Département Haute-Savoie
 Saint-Martin-Boulogne, Département Pas-de-Calais
 Saint-Martin-Cantalès, Département Cantal
 Saint-Martin-Château, Département Creuse
 Saint-Martin-Choquel, Département Pas-de-Calais
 Saint-Martin-Curton, Département Lot-et-Garonne
 Saint-Martin-d’Abbat, Département Loiret
 Saint-Martin-d’Ablois, Département Marne
 Saint-Martin-d’Août, Département Drôme
 Saint-Martin-d’Arberoue, Département Pyrénées-Atlantiques
 Saint-Martin-d’Arc, Département Savoie
 Saint-Martin-d’Arcé, Département Maine-et-Loire
 Saint-Martin-d’Ardèche, Département Ardèche
 Saint-Martin-d’Armagnac, Département Gers
 Saint-Martin-d’Arrossa, Département Pyrénées-Atlantiques
 Saint-Martin-d’Ary, Département Charente-Maritime
 Saint-Martin-d’Aubigny, Département Manche
 Saint-Martin-d’Audouville, Département Manche
 Saint-Martin-d’Auxigny, Département Cher
 Saint-Martin-d’Auxy, Département Saône-et-Loire
 Saint-Martin-de-Bavel, Département Ain
 Saint-Martin-de-Beauville, Département Lot-et-Garonne
 Saint-Martin-de-Belleville, Département Savoie
 Saint-Martin-de-Bernegoue, Département Deux-Sèvres
 Saint-Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière, Département Calvados
 Saint-Martin-de-Blagny, Département Calvados
 Saint-Martin-de-Bonfossé, Département Manche
 Saint-Martin-de-Boscherville, Département Seine-Maritime
 Saint-Martin-de-Bossenay, Département Aube
 Saint-Martin-de-Boubaux, Département Lozère
 Saint-Martin-de-Bréthencourt, Département Yvelines
 Saint-Martin-de-Brômes, Département Alpes-de-Haute-Provence
 Saint-Martin-de-Caralp, Département Ariège
 Saint-Martin-de-Castillon, Département Vaucluse
 Saint-Martin-de-Cenilly, Département Manche
 Saint-Martin-de-Clelles, Département Isère
 Saint-Martin-de-Commune, Département Saône-et-Loire
 Saint-Martin-de-Connée, Département Mayenne
 Saint-Martin-de-Coux, Département Charente-Maritime
 Saint-Martin-de-Crau, Département Bouches-du-Rhône
 Saint-Martin-d’Écublei, Département Orne
 Saint-Martin-de-Fenouillet im Département Pyrénées-Orientales
 Saint-Martin-de-Fontenay, Département Calvados
 Saint-Martin-de-Fraigneau, Département Vendée
 Saint-Martin-de-Fressengeas, Département Dordogne
 Saint-Martin-de-Fugères, Département Haute-Loire
 Saint-Martin-de-Goyne, Département Gers
 Saint-Martin-de-Gurson, Département Dordogne
 Saint-Martin-de-Hinx, Département Landes
 Saint-Martin-de-Juillers, Département Charente-Maritime
 Saint-Martin-de-Jussac, Département Haute-Vienne
 Saint-Martin-de-la-Brasque, Département Vaucluse
 Saint-Martin-de-la-Cluze, Département Isère
 Saint-Martin-de-la-Lieue, Département Calvados
 Saint-Martin-de-la-Mer, Département Côte-d’Or
 Saint-Martin-de-Lamps, Département Indre
 Saint-Martin-de-Landelles, Département Manche
 Saint-Martin-de-Lansuscle, Département Lozère
 Saint-Martin-de-la-Place, Département Maine-et-Loire
 Saint-Martin-de-la-Porte, Département Savoie
 Saint-Martin-de-l’Arçon, Département Hérault
 Saint-Martin-de-Laye, Département Gironde
 Saint-Martin-de-Lenne, Département Aveyron
 Saint-Martin-de-Lerm, Département Gironde
 Saint-Martin-de-Lixy, Département Saône-et-Loire
 Saint-Martin-de-Londres, Département Hérault
 Saint-Martin-de-Mâcon, Département Deux-Sèvres
 Saint-Martin-de-Mailloc, Département Calvados
 Saint-Martin-de-Mieux, Département Calvados
 Saint-Martin-de-Nigelles, Département Eure-et-Loir
 Saint-Martin-d’Entraunes, Département Alpes-Maritimes
 Saint-Martin-de-Queyrières, Département Hautes-Alpes
 Saint-Martin-de-Pallières, Département Var
 Saint-Martin-de-Ré, Département Charente-Maritime
 Saint-Martin-de-Ribérac, Département Dordogne
 Saint-Martin-de-Saint-Maixent, Département Deux-Sèvres
 Saint-Martin-de-Salencey, Département Saône-et-Loire
 Saint-Martin-de-Sallen, Département Calvados
 Saint-Martin-de-Sanzay, Département Deux-Sèvres
 Saint-Martin-des-Besaces, Département Calvados
 Saint-Martin-des-Bois, Département Loir-et-Cher
 Saint-Martin-des-Champs (Cher), Département Cher
 Saint-Martin-des-Champs (Manche), Département Manche
 Saint-Martin-des-Champs (Seine-et-Marne), Département Seine-et-Marne
 Saint-Martin-des-Champs (Yvelines), Département Yvelines
 Saint-Martin-des-Champs (Yonne), Département Yonne
 Saint-Martin-des-Champs (Finistère), Département Finistère
 Saint-Martin-des-Combes, Département Dordogne
 Saint-Martin-de-Seignanx, Département Landes
 Saint-Martin-des-Entrées, Département Calvados
 Saint-Martin-de-Sescas, Département Gironde
 Saint-Martin-des-Fontaines, Département Vendée
 Saint-Martin-des-Lais, Département Allier
 Saint-Martin-des-Landes, Département Orne
 Saint-Martin-des-Monts, Département Sarthe
 Saint-Martin-des-Noyers, Département Vendée
 Saint-Martin-des-Olmes, Département Puy-de-Dôme
 Saint-Martin-des-Pézerits, Département Orne
 Saint-Martin-des-Plains, Département Puy-de-Dôme
 Saint-Martin-des-Prés, Département Côtes-d'Armor
 Saint-Martin-des-Puits, Département Aude
 Saint-Martin-des-Tilleuls, Département Vendée
 Saint-Martin-d’Estréaux, Département Loire
 Saint-Martin-de-Valamas, Département Ardèche
 Saint-Martin-de-Valgalgues, Département Gard
 Saint-Martin-de-Varreville, Département Manche
 Saint-Martin-de-Vaulserre, Département Isère
 Saint-Martin-de-Vers, Département Lot
 Saint-Martin-de-Villeréal, Département Lot-et-Garonne
 Saint-Martin-de-Villereglan, Département Aude
 Saint-Martin-d’Hardinghem, Département Pas-de-Calais
 Saint-Martin-d’Hères, Département Isère
 Saint-Martin-d’Heuille, Département Nièvre
 Saint-Martin-d’Ollières, Département Puy-de-Dôme
 Saint-Martin-Don, Département Calvados
 Saint-Martin-d’Oney, Département Landes
 Saint-Martin-d’Ordon, Département Yonne
 Saint-Martin-d’Oydes, Département Ariège
 Saint-Martin-du-Bec, Département Seine-Maritime
 Saint-Martin-du-Bois (Gironde), Département Gironde
 Saint-Martin-du-Bois (Maine-et-Loire), Département Maine-et-Loire
 Saint-Martin-du-Boschet, Département Seine-et-Marne
 Saint-Martin-du-Clocher, Département Charente
 Saint-Martin-du-Fouilloux (Deux-Sèvres), Département Deux-Sèvres
 Saint-Martin-du-Fouilloux (Maine-et-Loire), Département Maine-et-Loire
 Saint-Martin-du-Frêne, Département Ain
 Saint-Martin-du-Lac, Département Saône-et-Loire
 Saint-Martin-du-Limet, Département Mayenne
 Saint-Martin-du-Manoir, Département Seine-Maritime
 Saint-Martin-du-Mesnil-Oury, Département Calvados
 Saint-Martin-du-Mont (Ain), Département Ain
 Saint-Martin-du-Mont (Côte-d’Or), Département Côte-d’Or
 Saint-Martin-du-Mont (Saône-et-Loire), Département Saône-et-Loire
 Saint-Martin-du-Puy (Gironde), Département Gironde
 Saint-Martin-du-Puy (Nièvre), Département Nièvre
 Saint-Martin-d’Uriage, Département Isère
 Saint-Martin-du-Tartre, Département Saône-et-Loire
 Saint-Martin-du-Tertre (Yonne), Département Yonne
 Saint-Martin-du-Tertre (Val-d’Oise), Département Val-d’Oise
 Saint-Martin-du-Tilleul, Département Eure
 Saint-Martin-du-Var, Département Alpes-Maritimes
 Saint-Martin-du-Vieux-Bellême, Département Orne
 Saint-Martin-du-Vivier, Département Seine-Maritime
 Saint-Martin-en-Bière, Département Seine-et-Marne
 Saint-Martin-en-Bresse, Département Saône-et-Loire
 Saint-Martin-en-Campagne, Département Seine-Maritime
 Saint-Martin-en-Gâtinois, Département Saône-et-Loire
 Saint-Martin-en-Haut, Département Rhône
 Saint-Martin-en-Vercors, Département Drôme
 Saint-Martin-Gimois, Département Gers
 Saint-Martin-Labouval, Département Lot
 Saint-Martin-la-Campagne, Département Eure
 Saint-Martin-Lacaussade, Département Gironde
 Saint-Martin-la-Garenne, Département Yvelines
 Saint-Martin-Laguépie, Département Tarn
 Saint-Martin-l’Aiguillon, Département Orne
 Saint-Martin-Lalande, Département Aude
 Saint-Martin-la-Méanne, Département Corrèze
 Saint-Martin-la-Patrouille, Département Saône-et-Loire
 Saint-Martin-la-Plaine, Département Loire
 Saint-Martin-l’Ars, Département Vienne
 Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine, Département Vendée
 Saint-Martin-la-Sauveté, Département Loire
 Saint-Martin-l’Astier, Département Dordogne
 Saint-Martin-le-Beau, Département Indre-et-Loire
 Saint-Martin-le-Bouillant, Département Manche
 Saint-Martin-le-Châtel, Département Ain
 Saint-Martin-le-Colonel, Département Drôme
 Saint-Martin-le-Gaillard, Département Seine-Maritime
 Saint-Martin-le-Gréard, Département Manche
 Saint-Martin-le-Hébert, Département Manche
 Saint-Martin-le-Mault, Département Haute-Vienne
 Saint-Martin-le-Nœud, Département Oise
 Saint-Martin-le-Pin, Département Dordogne
 Saint-Martin-le-Redon, Département Lot
 Saint-Martin-les-Eaux, Département Alpes-de-Haute-Provence
 Saint-Martin-lès-Langres, Département Haute-Marne
 Saint-Martin-lès-Melle, Département Deux-Sèvres
 Saint-Martin-lès-Seyne, Département Alpes-de-Haute-Provence
 Saint-Martin-Lestra, Département Loire
 Saint-Martin-le-Vieil, Département Aude
 Saint-Martin-le-Vieux, Département Haute-Vienne
 Saint-Martin-le-Vinoux, Département Isère
 Saint-Martin-l’Heureux, Département Marne
 Saint-Martin-l’Hortier, Département Seine-Maritime
 Saint-Martin-Longueau, Département Oise
 Saint-Martin-Lys, Département Aude
 Saint-Martin-Osmonville, Département Seine-Maritime
 Saint-Martin-Petit, Département Lot-et-Garonne
 Saint-Martin-Rivière, Département Aisne
 Saint-Martin-Sainte-Catherine, Département Creuse
 Saint-Martin-Saint-Firmin, Département Eure
 Saint-Martin-Sepert, Département Corrèze
 Saint-Martin-sous-Montaigu, Département Saône-et-Loire
 Saint-Martin-sous-Vigouroux, Département Cantal
 Saint-Martin-sur-Armançon, Département Yonne
 Saint-Martin-sur-Cojeul, Département Pas-de-Calais
 Saint-Martin-sur-Écaillon, Département Nord
 Saint-Martin-sur-la-Chambre, Département Savoie
 Saint-Martin-sur-Lavezon, Département Ardèche
 Saint-Martin-sur-le-Pré, Département Marne
 Saint-Martin-sur-Nohain, Département Nièvre
 Saint-Martin-sur-Ocre (Loiret), Département Loiret
 Saint-Martin-sur-Ocre (Yonne), Département Yonne
 Saint-Martin-sur-Ouanne, Département Yonne
 Saint-Martin-sur-Oust, Département Morbihan
 Saint-Martin-Terressus, Département Haute-Vienne
 Saint-Martin-Valmeroux, Département Cantal
 Saint-Martin-Vésubie, Département Alpes-Maritimes
 Autevielle-Saint-Martin-Bideren, Département Pyrénées-Atlantiques
 Beauchery-Saint-Martin, Département Seine-et-Marne
 Beaumerie-Saint-Martin, Département Pas-de-Calais
 Bernay-Saint-Martin, Département Charente-Maritime
 Béthisy-Saint-Martin, Département Oise
 Boiry-Saint-Martin, Département Pas-de-Calais
 Bussy-Saint-Martin, Département Seine-et-Marne
 Candes-Saint-Martin, Département Indre-et-Loire
 Cavron-Saint-Martin, Département Pas-de-Calais

weitere Gemeinden:
 Saint Martin (Guernsey) auf der Kanalinsel Guernsey (ursprünglich Saint Martin de la Bellouse)
 Saint Martin (Jersey) auf der Kanalinsel Jersey (ursprünglich Saint Martin le Vieux)
 Saint-Martin FR, Kanton Freiburg
 Saint-Martin VS, Kanton Wallis

Wahlkreis in Frankreich:
 Kanton Saint-Martin-d’Auxigny, Département Cher

weitere geographische Objekte:
 Saint-Martin, Ortschaft in der Gemeinde Lescheraines im Département Savoie
 Saint-Martin (Fluss), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Blaise
 Saint Martin (Jersey), Gemeinde auf der Kanalinsel Jersey
 Saint-Martin NE, Teil der Gemeinde Chézard-Saint-Martin im Kanton Neuenburg
 St. Martin (Insel) in der Karibik zwischen Frankreich und dem Königreich der Niederlande geteilt
 St. Martin’s Island im Golf von Bengalen
 Saint-Martin (Gebietskörperschaft) auf der Insel St. Martin
 Saint-Martin (Québec) in der kanadischen Provinz Québec

Bauwerke:
 zahlreiche Kirchen des heiligen Martin von Tours, siehe Martinskirche
 etliche Klöster, siehe Kloster St. Martin
 einige Schlösser, siehe Schloss St. Martin
 der Canal Saint-Martin in Paris

Personen:
 Albert Frédéric Saint-Martin (1865–1947), kanadischer Sozialaktivist und militanter Sozialist
 Antoine-Jean Saint-Martin (1791–1832), französischer Orientalist
 Claude de Saint Martin (1729–1799), Reichsgraf, kurpfälzischer Unternehmer und Hofbeamter
 George Edward Bonsor Saint-Martin (1855–1930), britisch-spanischer Maler und Archäologe
 Isaac de l’Ostal de Saint-Martin (1629–1696), Sergeant-Major der Niederländischen Ostindien-Kompanie, Sammler von  asiatischen Texten
 Jacques Donnedieu de Saint-Martin, französischer Staatsphilosoph
 Léonce de Saint-Martin (1886–1954), französischer Komponist
 Louis Claude de Saint-Martin (1743–1803), französischer Philosoph (Martinismus)
 Louis Vivien de Saint-Martin (1802–1897), französischer Geograph
 Yves Saint-Martin (* 1941), französischer Jockey

Siehe auch:
 Le Ban-Saint-Martin